Ромов — фамилия:

 Ромов, Анатолий Сергеевич (род. 1935) — советский прозаик.
 Ромов, Сергей Матвеевич (1883—1939) — советский литератор и переводчик.

См. также 
 Ром